Città regia – città con status particolare (dipendenti direttamente dal re) negli stati dell'Italia medievale e dell'età moderna
 Città regia – città con status particolare (dipendenti direttamente dal re) nel Regno d'Ungheria
 Città regia – città con status particolare (dipendenti direttamente dal re) nel Regno di Polonia